Джерельное ( — Родниковое) — название населённых пунктов на Украине:

 Джерельное (до 2016 г. — Жовтне́вое) — село в Сватовском районе Луганской области.
 Джерельное (до 2016 г. — Кали́нино) — село в Троицком районе Луганской области.